Confer steht für:

 Confer (Florida), ein Ort im Lake County im US-Bundesstaat Florida

Confer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard A. Confer (1914–1988), US-amerikanischer Verbandsfunktionär